Мародёры:
 Мародёры — участвующие в мародёрстве.
 «Мародёры» — кодовое название обширной агентурной сети германской разведки Абвер в Афганистане в период Великой Отечественной войны (1941—1945).
 Мародёры () — группа суперзлодеев в комиксах компании Marvel Comics.

См. также 
 «Налётчики» () — американский криминальный боевик 2016 года.